Abdel Fattah Abdelrahman Burhan – generale e politico sudanese
 Abeer Abdelrahman – sollevatrice egiziana
 Adel Abdelrahman – ex calciatore egiziano
 Ihab Abdelrahman – giavellottista egiziano